Jens Ravn kan henvise til:
 Jens Ravn (forfatter) (født 1941) – dansk forfatter, filminstruktør og producent
 Jens Ravn (politiker) (født 1952) – dansk politiker fra Venstre, regionsrådsmedlem